Erdélyi Ferenc (18. század) orvos
 Erdélyi Ferenc (1820–1888) katolikus pap
 Erdélyi Ferenc (1904–1959) festő

Jegyzetek